Ernst Heinrich Weber (1795-1878), médico alemão
Ernst Weber (1901-1996), engenheiro elétrico estadunidense

Desambiguação